Multiplier (economie), Engelse term
Multipliereffect,
Lagrange-multiplicator
Diaparsis multiplicator